Die Malaysian Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis zum 28. September 2014 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Shenzhen die Shenzhen Open gespielt, die genau wie die Malaysian Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war der Portugiese João Sousa, im Doppel Eric Butorac und Raven Klaasen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Malaysian Open 2014 fand vom 20. bis 22. September 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Kuala Lumpur